Turji Remety (ukrainisch ; russisch /, slowakisch Turjí Remety oder älter Turjanský Remety, ungarisch Turjaremete, dt. Turja-Einsiedeln) ist ein Ort in der Oblast Transkarpatien in der westlichen Ukraine.

Der Ort wurde 1451 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und liegt im Tal der Turja inmitten der Karpaten.

Bis 1919 gehörte der Ort zum Kaiserreich Österreich-Ungarn beziehungsweise Ungarn, danach als Teil der Karpato-Ukraine zur Tschechoslowakei. Mit der Annektierung kam er 1939–1945 wieder zu Ungarn, ab 1945 ist der Ort ein Teil der Ukrainischen Sozialistische Sowjetrepublik beziehungsweise seit 1991 Teil der Ukraine.

Von 1971 bis 1993 hatte der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs, dieser wurde aber am 31. Mai 1993 wieder aberkannt.

Im Frühjahr werden zwei Wochen lang hier Frösche gefangen, eine Tradition, die auf geflohene Bonapartisten und ihre Vorliebe für Froschschenkel zurückgeht. Beliefert werden hiermit heutzutage unter anderem Restaurants und Käufer aus der Slowakei.

Am 12. Juni 2020 wurde das Dorf zusammen mit 16 umliegenden Dörfern zum Zentrum der neu gegründeten Landgemeinde Turji Remety (Тур'є-Реметівська сільська громада/Turje-Remetiwska silska hromada) im Rajon Uschhorod. Bis dahin bildete es die Landratsgemeinde Turji Remety (Тур'є-Реметівська сільська рада/Turje-Remetiwska silska rada) im Rajon Peretschyn.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Turji Remety Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Informationen zum Ort

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Transkarpatien
Ersterwähnung 1451
Rajon Uschhorod